Bullerbach ist ein Gewässername:

 Bullerbach, Oberlauf der Dalke in Sennestadt, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen 
 Bullerbach (Glane), linker Nebenstrang-Oberlauf des rechten Hauptstrang-Oberlaufs Ladberger Mühlenbach der Glane bei Kattenvenne, Gemeinde Lienen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Bullerbach (Leine), linker Zufluss der Leine bei Gümmer, Stadt Seelze, Region Hannover, Niedersachsen
 Bullerbach (Südaue), linker Zufluss der Südaue bei Großgoltern, Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen